Le Fil Lumière est un fil synthétique issu du polyamide (communément appelé nylon). Il est issu d'une innovation technologique déposée par la marque Montagut. Cette matière synthétique dispose de propriétés similaires à la soie : 
 grande résistance au frottement ; cela fait du Fil Lumière un fil très lisse
 forte brillance du fil qui renvoie la lumière, cette propriété étant à l'origine de son nom.

Son origine synthétique le rend beaucoup plus résistant que la soie, la durabilité du Fil Lumière étant l'une de ses qualités premières. Il est également reconnu pour sa facilité d'entretien : absence de repassage, rapidité de séchage.

Le processus de fabrication du Fil Lumière est gardé secret par la marque dont le siège social est situé à Guilherand-Granges dans l'Ardèche.

Histoire  du Fil Lumière 

Après la Seconde Guerre mondiale une pénurie de soie naturelle touche l'Europe donnant l'idée à M. Léo Gros de créer une matière synthétique pour remplacer la soie et répondre à ce besoin. C'est en 1962 que Léo Gros et André Hyenne parviennent à mettre au point le Fil Lumière (initialement nommé « Monta'yang »). Les vêtements réalisés en Fil Lumière par la marque Montagut connaissent rapidement un succès en France, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est.

Alors que son succès s’essouffle en France à partir des années 1980, il accède progressivement au marché chinois et devient un produit phare dans les années 1990, se vendant à des centaines de milliers d'exemplaires. Si les volumes de ventes en Chine se sont progressivement ralentis au cours des années 2000, le Fil Lumière reste un produit apprécié en Asie.

Le Fil Lumière est toujours en vente aujourd'hui, notamment sur le site officiel de la marque qui dispose également d'un site consacré à cette matière.

Notes et références 

Fibre textile
Ardèche